Pietragrossa ima više značenja:
 Pietragrossa, Chieti
 Pietragrossa, Messina
 Pietragrossa, Perugia